Рајковац може бити:
 Рајковац (Младеновац), насељено место у општини Младеновац
 Рајковац (Топола), насељено место у општини Топола